Берцеліус:

 Єнс Якоб Берцеліус — шведський хімік. 
 Берцеліус — ударний кратер в північній частині Таврських гір на видимій стороні Місяця.